Krwawe gody – utwór dramatyczny autorstwa Federica Garcii Lorki z 1932 roku
 Krwawe gody – film z 1981 roku
 Krwawe gody – film z 2015 roku